Pojem Bratislavská univerzita může označovat více institucí:

 Academia Istropolitana, též Universitas Istropolitana, první škola univerzitního typu na Slovensku v letech 1465/1467 – cca 1491
 Univerzita Komenského v Bratislavě, založená v roce 1919
 Alžbětinská univerzita v Bratislavě, založená v roce 1912